Membrana (interfície), capa de material que serveix de barrera selectiva entre dos estats i roman impermeable a partícules, grups de partícules o substàncies específiques quan se l'exposa a l'acció d'una força impulsora
 Membrana semipermeable, membrana que permet que certes molècules o ions passen a través d'ella per difusió, i ocasionalment especialitzada en la difusió facilitada
 Membrana acústica
 Membrana elàstica, cos elàstic de petit gruix i escassa rigidesa flexional que només pot resistir tensions de tracció
 Membrana biològica o biomembrana, membrana que tanca o separa que actua com barrera selectiva, dins o al voltant d'una cèl·lula
 Membrana bacteriana externa, membrana biològica present en bacteris gramnegatius 
 Membrana interna, membrana biològica d'un orgànul o d'un bacteri gramnegatiu 
 Membrana mitocondrial externa, bicapa lipídica que n'engloba tot l'orgànul 
 Membrana mitocondrial interna
 Membrana nuclear, membrana doble del nucli que conté el material genètic a les cèl·lules eucariotes 
 Membrana plasmàtica, embolcall que envolta a la cèl·lula 
 Anatomia:
 Membrana mucosa o mucosa, epiteli associat a nombroses glàndules secretores de moc
 Membrana interdigital, membrana de pell entre els dígits de les extremitats 
 Membrana nictitant, tercera parpella present en alguns animals i es pot obrir i tancar lateralment 
 Membrana basal, fina capa de fibres que envolta l'epiteli per sota i que pot ser d'espessor variable 
 Membrana basilar, membrana a l'interior de la còclea, responsable de la resposta en freqüència de l'oïda 
 Membrana sinovial, capa de teixit conjuntiu que envolta les cavitats de les articulacions, els embolcalls dels tendons i les bosses plenes de líquid entre els tendons i els ossos
 Membrana tectòria, cobreix el solc espiral intern i l'òrgan de Corti